Det finns flera personer med detta namn:

Gabriel Sparre (1730-1809) – kapten vid Prins Fredrik Adolfs regemente, gift med Maria Vendla Ulfsparre af Broxvik, far till Bengt och Wendela Gustafva Sparre
Gabriel Sparre (1646-1707) –  överstelöjtnant, son till Axel Carlsson Sparre, gift med Ingeborg Christina Ribbing 
Gabriel Erik Sparre (1726-1804) – landshövding i Kristianstads län